__NoTOC__
Con la locuzione zona rossa si definisce un'area soggetta ad un alto rischio di carattere ambientale, sociale o d'altro genere. Può essere istituita temporaneamente o definitivamente e può essere interdetta al pubblico.

È possibile riferirsi ai seguenti lemmi:

Sicurezza 
Zona rossa dei Campi Flegrei – l'area ad alto rischio ambientale identificata dalla Protezione civile attorno ai Campi Flegrei.
Zona rossa del Vesuvio – l'area ad alto rischio ambientale identificata dalla Protezione civile attorno al Vesuvio.

Cinematografia 
Zona rossa – cortometraggio del 2007 diretto da Giorgia Farina.